Die 23. Biathlon-Weltmeisterschaften (der Männer) fanden 1987 in Lake Placid in den USA statt. Die 4. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen wurden im selben Jahr im finnischen Lahti ausgetragen.

Im nachfolgenden Jahr 1988 gab es Weltmeisterschaften nur für die Frauen, weil der Biathlon-Sport in dem Jahr letztmals nur für Männer auf dem olympischen Programm stand. Den Saisonhöhepunkt für die Männer gab es im folgenden Jahr ohne Biathlon-Weltmeisterschaften bei den Olympischen Spielen in Calgary, Weltmeisterschaften fanden anschließend wieder 1989 – gemeinsam für Frauen und Männer – in Feistritz an der Drau statt.

Ergebnisse Männer

Sprint 10 km 

Datum: 14. Februar 1987

Einzel 20 km 

Datum: 12. Februar 1987

Staffel 4 × 7,5 km 

Datum: 15. Februar 1987

Ergebnisse Frauen

Sprint 5 km 

Datum: 27. Februar 1987

Einzel 10 km 

Datum: 25. Februar 1987

Staffel 3 × 5 km 

Datum: 28. Februar 1987

Medaillenspiegel 

1987
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 1987
Sportveranstaltung in Lake Placid
Weltmeisterschaften 1987